Клочнево — название населённых пунктов в России:
 Клочнево — село в Прибайкальском районе Бурятии.
 Клочнево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.